Preussen Berlin ist meistens die Kurzbezeichnung verschiedener Sportvereine und -clubs in Berlin. Auch wenn orthografisch „Preußen Berlin“ korrekt wäre, haben alle diese Mannschaften die Schreibweise mit Doppel-S gewählt:
 BFC Preussen, Sportverein aus Berlin-Lankwitz (bekannt durch seine Fußball-, Eishockey- und Handballabteilung),
 BSC Preussen, ehemaliger Eishockeyverein aus Berlin-Westend (ging aus dem BFC Preussen und dem Berliner Schlittschuhclub hervor; später Preussen Devils und Berlin Capitals)
 BSchC Preussen, ehemaliger Eishockeyverein aus Berlin-Charlottenburg (Nachfolger des BSC Preussen)
 ECC Preussen Berlin, Eishockeyverein aus Berlin-Charlottenburg (Nachfolger des BSC Preussen)

Unter Preußen Berlin sind folgende Institutionen bekannt:
 Landsmannschaft Preußen Berlin, Studentenverbindung aus Berlin-Grunewald
 SV Preußen Berlin, Sportverein aus Berlin-Weißensee
 HC Preußen Berlin, Berliner Handballverein
 Ruder-Verein Preußen, Ruderverein aus Berlin-Heiligensee